Sorbisch Róža (), bzw. polnisch Róża (), ist ein weiblicher Vorname. Es ist die sorbisch-polnische Form des Namens Rosa.

Für weitere Informationen zum Namen siehe den Hauptartikel Rosa (Vorname).

Bekannte Namensträgerinnen

Róža 

 Róža Domašcyna (* 1951), sorbische Lyrikerin und Übersetzerin

Róża 
 Róża Thun (* 1954), polnische Publizistin
 Róża Herman, polnische Schachspielerin, siehe Liste der Polnischen Meister im Schach

Weiblicher Vorname
Sorbischer Personenname
Polnischer Personenname